Sterculier peut désigner :
 Sterculier fétide (Sterculia foetida ) ;
 Sterculier à feuilles de platane (Firmiana simplex ).